Каньяда-де-Гомес () — город и муниципалитет в департаменте Ириондо провинции Санта-Фе (Аргентина), административный центр департамента.

История 
В 1750 году полковник Мигель Гомес устроил здесь ранчо.

В 1861 году здесь состоялось , в ходе которого войска штата Буэнос-Айрес под командованием бывшего и будущего президента Уругвая Венансио Флореса наголову разгромили войска Аргентинской конфедерации, которыми командовал .

В 1883 году местное поселение получило официальный статус населённого пункта, а в 1922 году он получил статус города.

Примечания 

Города провинции Санта-Фе